Schlaffer ist der Familienname folgender Personen: 

 Anna Schlaffer (* 1953), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Edit Schlaffer (* 1950), österreichische Soziologin 
 Hannelore Schlaffer (* 1939), deutsche Essayistin
 Hans Schlaffer († 1528), Vertreter der österreichischen Täuferbewegung
 Heinz Schlaffer (* 1939), deutscher Literaturwissenschaftler und Essayist
 Josef Schlaffer (1891–1964), deutscher Politiker (KPD)
 Philip Schlaffer (* 1978), deutscher Neonazi- und Rocker-Aussteiger
 Rudolf J. Schlaffer (* 1970), deutscher Offizier und Militärhistoriker